peut désigner :
 Andrea Borello (1916-1948), prêtre catholique italien ;
 Céline Borello (1971), historienne française ;
 Jean-Marc Borello (1957), dirigeant associatif français ;
 José Borello (1929-2013), joueur argentin de football.